Зиненко — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Зиненко, Виталий Вячеславович (1986—2013) — российский военнослужащий, старший лейтенант, офицер Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.